Wigginton est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme 
 Eliot Wigginton (né en 1942), historien américain
 Giles Wigginton (16 siècle), ecclésiastique anglais
 Lindell Wigginton (né en 1998), joueur de basket-ball canadien
 Peter D. Wigginton (1839-1890), homme politique américain
 Randy Wigginton, programmeur américain
 Ron Wigginton (né en 1944), artiste américain
 Searson Wigginton (1909-1977), joueur de cricket anglais
 Ty Wigginton (né en 1977), joueur de baseball américain

Toponyme

Wigginton, village du Hertfordshire
 Wigginton, village de l'Oxfordshire
 Wigginton, village du Staffordshire
 Wigginton, village du Yorkshire du Nord

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme